Первый дивизион 1967 () — 23-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Шейд».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1967
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1967 году